Ženský biatlonový vytrvalostní (individuální) závod na 15 km na Zimních olympijských hrách 2018 v jihokorejském Pchjongčchangu se konal v Běžeckém centru Alpensia dne 15. února 2018. Z důvodů nepříznivého počasí, především silných poryvů větru, byl přeložen z původně plánovaného 14. února. Zlatou medaili z předcházejících olympijských her obhajovala Běloruska Darja Domračevová.

První místo překvapivě obsadila bezchybně střílející Švédka Hanna Öbergová, na druhém místě se nejrychlejším během umístila Slovenka Anastasia Kuzminová a třetí dojela favorizovaná Němka Laura Dahlmeierová.

Program 
Časy jsou uvedeny v korejském čase (UTC+9).

Průběh závodů 
Jako první z favoritek startovala Slovenka Anastasia Kuzminová. Běžela opět nejrychleji ze všech, ale při druhé a třetí střelbě nezasáhla jeden terč. V průběžných časech a pak i v cíli byla první, ale po jednotlivých střelbách se před ní dostávaly později startující závodnice. Všechny však udělaly na předposlední nebo poslední položce chyby. Jednou z nich byla obhájkyně titulu Darja Domračevová z Běloruska, která při poslední střelbě nezasáhla tři terče z pěti. Jedinou výjimkou byla mladá Švédka Hanna Öbergová, která všechny položky zastřílela čistě, v posledním kole dokázala udržet svůj náskok a dojela o téměř 25 sekund před Kuzminovou. Mezi posledními pak startovala favorizovaná Němka Laura Dahlmeierová, které vyhrála oba předcházející závody na této olympiádě. Udělala chybu jen při první střelbě a postupně zlepšovala svoje postavení, ale v posledním kole už nedokázala zrychlit a dojela s odstupem až třetí. Překvapením bylo páté místo další Slovenky Paulíny Fialkové.

Veronika Vítková udělala při první střelbě chybu a klesla v průběžném pořadí do druhé poloviny závodnic. Na druhé a třetí položce také jednou chybovala a až poslední zastřílela čistě. Dokončila závod na 17. místě. Eva Puskarčíková pomaleji běžela a udělala také tři chyby, což jí odsunulo na 41. pozici. Markéta Davidová běžela sice rychleji, ale nezasáhla celkem pět terčů a dojela na 57. místě, Jessica Jislová pak se stejným počtem nezasažených terčů terčů o 15 míst za ní.

Výsledky 

Legenda:
Čas na střelnici – časový interval od vstupu na střelnici po opuštění střelnice, v závorce je uveden čas střelby
Trestné minuty – nepřesný zásah je trestán 1 minutou k celkovému času, v závorce je uveden počet nepřesných zásahů

Reference 

Biatlon na Zimních olympijských hrách 2018